Мария Анна Австрийская
 Мария Анна Австрийская (1610—1665) — курфюрстина Баварии
 Мария Анна Австрийская (1683—1754) — королева Португалии
 Мария Анна Австрийская (1718—1744) — штатгальтер Австрийских Нидерландов
 Мария Анна Австрийская (1738—1789) — дочь императрицы Марии-Терезии
 Мария Анна Австрийская (1770—1809) — дочь императора Леопольда II
 Мария Анна Австрийская (1804—1858) — дочь императора Франца II